Roberto Longhi – storico dell'arte e critico d'arte italiano
Roberto Longhi – ingegnere aeronautico italiano